Ла-Олива () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лас-Пальмас в составе автономного сообщества Канарские острова. Расположен в основном на севере острове Фуэртевентура, также включает небольшой необитаемый остров Лобос. Занимает площадь 356,13 км². Население — 22351 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Лас-Пальмаса